Le nom de Thérèse de Saxe-Altenbourg fut porté par deux princesses européennes :
 Thérèse de Saxe-Altenbourg (1823-1915), fille de Joseph de Saxe-Altenbourg, célibataire.
 Thérèse de Saxe-Altenbourg (1836-1914), fille d'Édouard de Saxe-Altenbourg, devenue princesse de Suède par mariage.